Claude Frioux (1935-2017), russiste français ;
 Dalibor Frioux (1970), écrivain français.